Такаши Шимура (на японски: 志村 喬) е известен японски актьор участвал в много от филмите на режисьора Акира Куросава.

Биография 
Шимура е роден на 12 март 1905 г. в Хього, Южна Япония. Потомък е на войн от самурайската класа. От 1930 г. членува в професионалното сдружение Модерен театър (Kindai-za). В киното дебютира през 1934 г. Снима се предимно в търговски продукции. Първите му значима роли е във филма на Кенджи Мизогучи Елегия за Осака от 1936 г. Успеха на Шимура започва след 1943 г. когато, наред с Тоширо Мифуне, става един от предпочитаните актьор от Куросава. Участва в Санширо Сугата – дебютния филм на японски режисьор. Двамата бележат сътрудничество още в лентите Пияният ангел (1948), Бездомното куче (1949), Рашомон (1950) и Седемте самураи (1954).

Сред най-впечатляващите роли на Шимура са ронинът Камбей Шимада от Седемте самураи и старият дървар от Рашомон. За негово коронно изпълнение обаче се смята чиновника във филма Да се живее (1952). Последният филм на Куросава в който играе е Кагемуша. За любимия си актьор кинотворецът написва специална сцена, но впоследствие тя е изрязана при монтажа. Епизодът с Шимура е включен в американската версия на филма.

Снима се в първите филми за Годзила.

Такаши Шимура умира на 11 февруари 1982 г. от емфизема, на 76 години.

Избрана филмография

Източници 

 Биография и филмография на Такаши Шимура

Външни препратки 
 
 

Починали през 1982 година
Родени през 1905 година
Японски актьори и актриси